Německá hokejová liga může být
 Deutsche Eishockey Liga – nejvyšší německá liga ledního hokeje
 Deutscher Hockey-Bund – nejvyšší německá liga pozemního hokeje